Die Saison 2008/09 der Oberliga Hamburg war die 64. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hamburg und die erste als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Durch die Einführung der 3. Liga und der Aufsplittung der Oberliga Nord zur Saison 2008/09 erhielt die zuvor als Verbandsliga geführte, fünftklassige Hamburg-Liga den Status einer Oberliga.

Den Meistertitel sicherte sich der SC Victoria Hamburg mit zwei Punkten Vorsprung auf den Meiendorfer SV. Der SC Victoria Hamburg beantragte – ebenso wie die folgenden Mannschaften in der Tabelle – keine Lizenz für die Regionalliga, wodurch die auf dem fünften Rang liegende, zweite Mannschaft des FC St. Pauli an den Aufstiegsspielen gegen den Bewerber der Schleswig-Holstein-Liga teilnahm. Dort setzte sich St. Pauli in zwei Spielen gegen die zweite Mannschaft von Holstein Kiel durch und feierte den Aufstieg in die Regionalliga.

Die Abstiegsränge belegten der VfL 93 Hamburg, SC Vorwärts-Wacker Billstedt, FC Voran Ohe und SC Egenbüttel.

Aus der Landesliga Hamburg stiegen der Wedeler TSV, VfL Lohbrügge, Oststeinbeker SV und TSV Uetersen auf. Aus der Regionalliga Nord stieg Altona 93 ab. Die Fußballabteilung des ASV Bergedorf 85 gliederte sich im Sommer 2009 aus dem Verein aus und fusionierte mit dem neugegründeten FC Bergedorf 85 zu selbigem.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Hamburg 2008/09 bei kicker.de
 Oberliga Hamburg 2008/09 bei fussballdaten.de

2008
Fußballsaison 2008/09